MIQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Omaha Millard (Stati Uniti)
 MIQ – cantante giapponese